Котава́н () — село в Агдашском районе Азербайджана.

Этимология 
Прежнее название села — Элавлы. Мнения о происхождении названия села разделяются. Согласно первой версии, название села происходит о персидского слова «кут» (крепость, башня) и окончания «ван» (используется для обозначения места), в переводе на русский — место близ крепости; данная версия подтверждается тем, что Аббаскули Бакиханов писал о наличии в этой местности крепости. Согласно другой версии, название происходит от древнего слова «хот/хотан» (населенный пункт; ныне слово сохранилось только в монгольской ветви алтайских языков) и кавказского слова «ван» (обозначает место).

История 
Село основано в XVIII веке карабахским родом Элавлы, переехавшим на Ширванскую степь.

Село Котаван в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Котованскому сельскому обществу Арешского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Ляки Геокчайского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Котаванский сельсовет в Агдашском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Котаван входило в Котаванский сельсовет Агдашского района Азербайджанской ССР.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и был учрежден Котаванский муниципалитет Агдашского района.

География 
Вблизи села располагается водохранилище.

Село находится в 39 км от райцентра Агдаш и в 272 км от Баку.

Село находится на высоте 6 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году население села составляло 501 человек, большинство — азербайджанцы (указаны как «татары»), по вероисповеданию — сунниты.

Население преимущественно занимается выращиванием овощей. В советское время население было занято хлопководством, животноводством и шелководством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,8 °C. В селе семиаридный климат.

Инфраструктура 
В советское время близ села располгалась молочно-товарная ферма, в селе находились школа, библиотека, медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа имени В. Джафарова, построенная в 2006 году, новая электронная АТС на 48 номеров.

Примечания 

Населённые пункты Агдашского района